Сото-и-Амио () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Луна. Население — 938 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Леона
Муниципалитеты Леона